Der Hongkong Women FA Cup 2018 war die 6. Spielzeit der Hongkonger Fußballliga der Frauen gewesen. Sie begann nach Ende der Hongkong Women League 2017/18. Titelverteidiger war Lung Moon FC.

Teilnehmer

Gruppenphase

Meisterschaftsgruppe

Qualifikationsgruppe

K.O.-Runde

Play-Off-Spiel um das Viertelfinale 
In den folgenden beiden K.O.-Spielen ging es um den Einzug in das Viertelfinale. Die Spiele wurden am 27. Mai 2018 ausgetragen.

|}

Viertelfinale 
In den folgenden K.O.-Spielen ging es um den Einzug in das Halbfinale. Die Spiele wurden am 2. Juni 2018 ausgetragen.

|}

Halbfinale 
In den folgenden K.O.-Spielen ging es um den Einzug in das Finale. Die Spiele wurden am 9. Juni 2018 ausgetragen.

|}

Spiel um Platz 3. 
Im folgendem Spiel traten die beiden Verlierer des Halbfinalspieles gegeneinander um den 3. Platz an. Das Spiel wurde am 17. Juni 2018 ausgetragen.

|}

Finale 
Im folgendem Spiel traten die beiden Gewinner des Halbfinalspieles gegeneinander um den Pokalsieg an. Das Spiel wurde am 17. Juni 2018 ausgetragen.

|}

Siehe auch 
 Hongkong Women League 2017/18

Weblinks 
 Spielplan-Meistergruppe
 Endtabelle Meistergruppe
 Spielplan K.O.-Runde
 Spielplan-Qualifikationsgruppe
 Endtabelle Qualifikationsrunde

Fußballsaison 2018
Fußballwettbewerb in Hongkong